Славянский съезд в Москве и Санкт-Петербурге 1867 года — череда мероприятий начавшихся в Санкт-Петербурге в мае 1867 и завершившихся в Москве. Иногда именуется II Славянским съездом.

Идеология 
Основными идеями, продвигаемыми русскими панславистами, славянофилами и империалистами, были: продвижение русского языка как языка межславянского общения, укрепление культурного единства. Одна из первых попыток создать мощный костяк всеславянского движения и его централизации.

Ход съезда 
Съезд проходил бурно, причем его невозможно было назвать единым мероприятием — он состоял из огромного числа митингов, концертов, банкетов, обедов, богослужений и заседаний, проходивших параллельно с движением гостей от границ Российской империи до Санкт-Петербурга, а затем, от Санкт-Петербурга до Москвы.

События 
Основными событиями конгресса считаются:
 богослужение в Исаакиевском соборе в день памяти Кирилла и Мефодия
 заседание Отделения русского языка и словесности Академии наук
 торжественный обед в зале петербургского Дворянского собрания
 обед у министра народного просвещения и обер-прокурора Синода Д. А. Толстого
 заседание в Московском университете и университетский обед
 заседание в Обществе любителей российской словесности
 митинг в Сокольниках

Одновременно в Москве проводилась Всероссийская этнографическая выставка 1867 года. В рамках выставки предприятием «Русская фотография в Москве» были представлены фотографические виды Москвы и альбом «Виды Москвы и её окрестностей»

Символы 
Одним из главных символов II Всеславянского съезда являлась бело-золотая хоругвь, на которой были изображены первоучители славянские Кирилл и Мефодий. Над ними — Спаситель, благословляющий их на апостольский подвиг. По обеим сторонам хоругви были изображены гербы разных славянских городов.

Как писали многие газеты того времени, это знамя славянского единства вызывало уважение у всех присутствовавших — как у гостей, так и у горожан, обнаживших голову и смолкнувших, когда хоругвь была торжественно вынесена наружу. Вслед за этим последовало выступление гостей, каждый из которых поприветствовал Москву и весь русский народ от лица своей страны и народа.

В стихах 
Тютчев посвятил съезду своих стихи «Привет вам задушевный, братья...».

Примечания

См. также 
 Панславизм
 Славянский вестник

Источники 
 Славянские съезды XIX–XX вв. М., 1994
 Всероссийская этнографическая выставка, устроенная Императорским Обществом любителей естествознания, состоящим при Московском университете в 1867 году. - Москва, 1867. - 114 с.; 24
 Славянское движение XIX—XX веков
 
 Славянский съезд 1867 года в Петербурге и в Москве

Всеславянские съезды